Warszawa  — Varsóvia, nome polonês da cidade de Varsóvia
FSO Warszawa — automóvel fabricado de 1951 a 1973
Klub Sportowy Polonia Warszawa — time de futebol

Desambiguações de topônimos